Geografie van Turkije
 Aydın (district), een district in Turkije
 Aydın (provincie), een provincie in Turkije
 Aydın (stad), een stad in Turkije
Sport in Turkije
 Aydın Büyükşehir Belediyespor, volleybalclub
Turkse personen met de naam Aydın
 Aydın Sefa Akay (1950), diplomaat en jurist
 Aydın Çoban (1978), crimineel
 Aydın Esen (1962), jazzpianist en -componist
 Aydın Karabulut (25-1-1988), voetballer van Göztepe SK
 Aydın Karlıbel (1957), klassiek pianist en componist
 Aydın Yılmaz (29-1-1988), voetballer van Kasimpasa